Pelli est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 César Pelli (1926-2019), un architecte argentin naturalisé américain,
 Fulvio Pelli (1951-), un homme politique suisse.
 Lodovico Pelli (1814-1876), graveur et miniaturiste italien.

Homonymie de patronyme